Freek ou Freeks sont des termes pouvant désigner:

, prénom néerlandais
Freek, personnage du film américain Ultimate Game (2009)
Freeks, nouvelle de l'auteure américaine Amanda Hocking (2017)
Freek FM, station radio pirate de UK garage

Voir aussi
, chanson du chanteur anglais George Michael